Александр Викторович Васенин (настоящая фамилия Васильев) (1874 — 16 января 1944) — русский драматический актёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937).

Биография 
Родился в сентябре 1874 в Нижнем Новгороде

В 1898 окончил драматические курсы б. Московского театрального училища (класс А. П. Ленского). В том же году был принят в труппу Малого театра, на сцене которого играл до конца жизни.

Слыл блистательным комедийным актёром. Но вместе с тем был актёром необычайно яркого дарования, которому были подвластны как комедийные роли, так и драматические.
Роли: Загорецкий («Горе от ума»), Добчинский («Ревизор»), Елеся («Не было ни гроша, да вдруг алтын» Островского), Счастливцев («Лес»), Кучумов («Бешеные деньги»), Голутвин («На всякого мудреца довольно простоты»), Ланчелотт Гоббо в «Венецианском купце», Учитель («Растеряева улица» по произведениям Успенского), доктор Ямпольский («Огненный мост» Ромашова) и др.

Умер 16 января 1944 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Был женат на актрисе Малого театра заслуженной артистке Республики Клавдии Иванове Алексеевой, — племяннице Марии Николаевны Ермоловой.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937).
 Орден Трудового Красного Знамени (23.09.1937)

Ссылки 
 Театральная энциклопедия
 Васенин Александр Викторович // Официальный сайт Малого театра, 2018
 Васенин Александр Викторович // Сайт «Новодевичий некрополь».

Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Актёры Российской империи
Актёры СССР
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Новодевичьем кладбище